Banks poate să însemne:

Toponime:
 Insula Banks, o insulă arctică din Canada

Numele unori persoane:
 Banks, cântăreață americană.
 Iain Banks sau Iain M. Banks, scriitor scoțian.
 Russell Banks, scriitor american.
 Tony Banks, pianist și compozitor.
 Tommy Banks, pianist, șef de orchestă, compozitor și senator canadian. 
 Peter Banks, gitarist englez.
 Sir Joseph Banks (1743 - 1820), naturalist și botanist britanic.
 Nathan Banks (1868 - 1953), entomologist american.
 Tyra Banks, actriță americană.
 Leslie Banks, actor britanic.
 Gordon Banks, fotbalist englez.